Леонтюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леонтюк, Антон Константинович (1918—1994) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Леонтюк, Юлия Сергеевна (род. 1984) — белорусская легкоатлетка, специализирующаяся в толкании ядра.